

Patronyme

 Andrea Masiello (1986-), footballeur italien évoluant actuellement au Genoa CFC ;
 Salvatore Masiello (1982-), ancien footballeur italien.

Patronyme italien